Knieriem ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Knieriem (* 1965), deutscher Veterinärmediziner und Zoodirektor
 August von Knieriem (1887–1978), deutscher Unternehmer
 Lorenz Knieriem (* 1973), deutscher Autor und Lektor
 Michael Knieriem (* 1943), deutscher Historiker, Autor und ehemaliger Museumsleiter 
 Ottokar von Knieriem (1893–1966), Bankdirektor
 Woldemar von Knieriem (1849–1935), deutsch-baltischer Agrarwissenschaftler

Siehe auch:

 Knierim
 Knyrim